Kaiping kan avse följande platser i Kina:

 Kaiping– stad på häradsnivå under Jiangmens stad på prefekturnivå, Guangdong-provinsen
 Kaipings diaolou – försvarstorn, världsarv
 Kaiping, Tangshan – stadsdistrikt i Tangshans stad på prefekturnivå, Hebei-provinsen